La coupe de France 2010-2011 est la  de la coupe de France féminine de handball, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de handball amateurs et professionnels affiliés à la Fédération française de handball.

Le tenant du titre est Metz HB, vainqueur la saison précédente du Havre HB.

La finale est remportée par Toulon St-Cyr face au HBC Nîmes (26-24). Toulon St-Cyr remporte là son premier titre dans cette compétition.

Résultats 
 
 
 
  ou 1/32 de finale
 1/16 de finale

Tableau final

Vainqueur

Voir aussi 
 Coupe de France de handball féminin
 Division 1 2010-2011
 Coupe de la Ligue 2010-2011

Références 

2010-2011
Handball F
Coupe de France F